Сен-Жермен-де-Буа — коммуна во Франции, департамент Ньевр
 Сен-Жермен-де-Буа — коммуна во Франции, департамент Шер

См. также 
 Сен-Жермен-дю-Буа — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара
 Сен-Жермен